Рэд-Бэнк, Рэдбэнк, Рэд-Бэнкс (; ) — англоязычный топоним.

США 
  — боро в Нью-Джерси.
  (1777)
  — тауншип в Пенсильвании, округ Армстронг.
  — тауншип в Пенсильвании, округ Кларион.
  — город в Теннесси.
  — поселение в Южной Каролине.

Прочие страны 
  — городок в Квинсленде (Австралия).

См. также 
 Рэд и